Grand-Camp (Eure)
Grand-Camp (Sena Marítimo)

Desambiguações de topônimos